Михаи́л Марты́нов:
 Мартынов, Михаил Арифович (род. 1951) — советский и российский тренер по боксу.
 Мартынов, Михаил Васильевич (1850—1912) — русский генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Мартынов, Михаил Геннадьевич (род. 1974) — российский самбист и дзюдоист.
 Мартынов, Михаил Дмитриевич (род. 1945) — генерал-лейтенант КГБ.
 Мартынов, Михаил Иванович (1882—1919) — председатель Кронштадтского Совета рабочих, матросских и солдатских депутатов.
 Мартынов, Михаил Иванович (1909—1986) — Герой Советского Союза.
 Мартынов, Михаил Максимович (1921—1994) — советский сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Мартынов, Михаил Николаевич (1889—1970) — историк.
 Мартынов, Михаил Фёдорович (1808—1853) — русский военный, подполковник, командир Черноморского линейного 4-го батальона, Георгиевский кавалер (1826).
 Мартынов, Михаил Юрьевич (род. 1959) — советский и российский невролог, член-корреспондент РАН.